Schloss Gatterburg ist 

 der Name eines Vorgängerbaues von Schloss Schönbrunn
 der Name eines Schlosses in Retz, siehe Schloss Gatterburg (Retz)
 der Name eines Schlosses im Münchener Stadtteil Pasing, siehe Schloss Gatterburg (Bayern)
 der Name eines Palais in Wien, siehe Palais Gatterburg